Le elezioni regionali in Spagna del 2012 si tennero in 5 comunità autonome: in Andalusia e nelle Asturie (25 marzo), nei Paesi Baschi e in Galizia (21 ottobre) e in Catalogna (22 novembre).

Risultati

Andalusia

Asturie

Paesi Baschi

Catalogna

Galizia

Collegamenti esterni

2012
Spagna